Ла Ордења Вијеха има више значења:

 Ла Ордења Вијеха (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ордења Вијеха (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику